

Architettura 
 Castello di Aubonne – castello situato nel comune svizzero di Aubonne

Geografia

Francia 
 Aubonne – comune situato nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)

Svizzera 
 Aubonne – comune nel distretto di Morges (Canton Vaud)
 Aubonne – fiume immissario del lago di Ginevra (Canton Vaud)